De pelottentherapie is een techniek die soms gebruikt wordt bij de behandeling van vaginisme. In de pelottentherapie gaat men ervan uit dat vaginistische vrouwen bang zijn voor iets in hun vagina. Met behulp van pelotten, plastic staafjes die in dikte verschillen, leren deze vrouwen geleidelijk die angst te verminderen.

De dikste pelotte heeft de omvang van een penis in erectie. Meerdere keren per dag wordt dan het verwijdingsinstrument met glijmiddel ingesmeerd en voorzichtig in de vagina gebracht. Daar blijft hij gedurende 10 tot 15 minuten zitten. Pas wanneer een verwijdingsinstrument ter grootte van een penis kan worden ingebracht, mag het koppel terug proberen seksuele betrekkingen te hebben.

Geneeskundige behandeling